Saint Gildas steht für nach dem Hl. Gildas benannte Objekte in Frankreich

Bauwerke
Kloster Saint-Gildas-en-Rhuys
Geografische Begriffe 
Saint-Gildas-des-Bois
Saint-Gildas-de-Rhuys
Kanton Saint-Gildas-des-Bois